

Toponyme 

 Fondi, ville de la province de Latina (Latium) en Italie.
 Lac de Fondi, sur le territoire de la commune.
 Società Sportiva Racing Club Fondi, club de football de la ville.
 Palazzo Fondi, édifice monumental de Naples, en Italie.